Kūseh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūsehhā, ort, Kermanshah, 
 Cham Sūkhteh, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar